

Geografia
 Lamma –isola della regione amministrativa speciale di Hong Kong

Persone
 Davide Lamma – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo italiano
 Ernesto Lamma – letterato italiano
 Giuliano Lamma – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Altro
 Consorzio LaMMA – azienda meteorologica italiana